Немуро:

 Немуро — японский город в губернаторстве Хоккайдо.
 Немуро — залив на северо-востоке острова Хоккайдо.
 Немуро — полуостров на северо-востоке Хоккайдо.
 Нэмуро — историческая провинция на Хоккайдо под управлением японского Общества колонизации Хоккайдо.
 Нэмуро — упразднённая префектура на Хоккайдо и Курильских островах.
 Немуро — см. Кунаширский пролив.
 Немуро — округ в составе губернаторства Хоккайдо.